Angliers puede referirse a:

Angliers, municipio canadiense situado en Quebec.

Angliers, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Angliers, comuna francesa situada en Vienne.